Zweizahnbienen steht als Trivialname für Bienen aus der Familie der Megachilidae aus den drei Gattungen:
 Dioxys 
 Aglaoapis
 Paradioxys

Aus den drei Gattungen kommt je eine Art in Mitteleuropa vor.